Beniowskia är ett släkte av svampar. Beniowskia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Beniowskia